Bigge ist ein geographischer Name:
 Amt Bigge, historischer Verwaltungsbezirk in Nordrhein-Westfalen
 Bigge (Olsberg), Ortsteil der Stadt Olsberg im Hochsauerland
 Bigge (Fluss), linker Zufluss der Lenne gegenüber Finnentrop, Gemeinde Finnentrop, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Bigge, linker Zufluss der Bigge nahe Bahnhof Wildenburg (Friesenhagen), Landkreis Altenburg (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Bigge (Wildenburger Bach), rechter Zufluss des Wildenburger Bachs (zum Wisser Bach) vor Wildenburg, Ortsgemeinde Friesenhagen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Bigge oder Bigeh, Insel im ersten Katarakt des Nils, Ägypten
 Kurzform für die Biggetalsperre im Sauerland

Bigge ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Bigge, 1. Baron Stamfordham (1849–1931), Privatsekretär der britischen Könige Victoria und Georg V. 
 Johannes Bigge (* 1989), deutscher Jazzmusiker
 Wilhelm Bigge (1851–1929), deutscher Generalleutnant

Bigge ist ein Schiffsname:
 Bigge (Schiff, 1967)
 Bigge (Schiff, 1982)